Граткорн:

 Граткорн — марктгемайнде в Австрии, ярмарочный посёлок, расположен в федеральной земле Штирия.
 «Граткорн» — австрийский футбольный клуб из города Граткорн.